Кандер ():
 Кандер (река, впадает в Тунское озеро) — река в швейцарском кантоне Берн.
 Кандер (ледник) — ледник в швейцарском кантоне Берн.
 Кандер (приток Рейна) — река в Германии.
 Кандер, Джон — американский композитор, автор популярной музыки к театральным шоу, кинофильмам. 
 Кандер и Эбб — творческий союз авторов музыкальных спектаклей